Села:
 Загребля — Житомирська область, Коростенський район
 Загребля — Полтавська область, Оржицький район
 Загребля — Рівненська область, Рівненський район
 Загребля — Рівненська область, Сарненський район
 Загребля — Хмельницька область, Білогірський район